kromsabel, een andere naam
Reliant Scimitar, een autofamilie
FV107 Scimitar, een tank van het Britse leger en tot 2004 in dienst van de Defensie van België
Supermarine Scimitar, een jachtvliegtuig van het Britse leger
Anvil (engine), een game engine (voorheen bekend als Scimitar)
Scimitar, een ruimteschip van Star Trek